Узде́чка:

Анатомия 

Узде́чка в анатомии — часть тела, ограничивающая движение какого-либо органа:
 уздечка верхней губы;
 уздечка нижней губы
 уздечка языка:
 короткая уздечка языка;
 прокол уздечки языка;
 уздечка клитора;
 уздечка крайней плоти;
 уздечка половых губ;
 уздечка — узкая область между глазом и клювом у птиц, и аналогичная область у рыб и пресмыкающихся.

Другое 
 Уздечка — малая узда, трензель.
 Уздечка — лёгкая, верховая узда, не мундштучная, с одними удилами или трензелем, и без нахропника, часть упряжи (например, уздечка для лошади).

Анатомия